V soubojích 25. ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy 2015/16 se utkalo 16 týmů každý s každým dvoukolovým systémem podzim–jaro. Tento ročník odstartoval v sobotu 8. srpna 2015 úvodními čtyřmi zápasy 1. kola. Ročník skončil v sobotu 11. června 2016 závěrečnými dvěma zápasy přesunutého 17. kola.

Nové týmy v ročníku 2015/16 
 Ze II. ligy 2014/15 nesestoupilo žádné moravské ani slezské mužstvo.
 Z Divize D 2014/15 postoupilo vítězné mužstvo FC Velké Meziříčí a z Divize E 2014/15 postoupilo vítězné mužstvo FK Mohelnice. Po odstoupení SK Sulko Zábřeh z MSFL postoupilo také mužstvo MFK Vítkovice (2. místo v Divizi E). Po odstoupení FK Slavia Orlová-Lutyně z MSFL postoupilo také mužstvo FC Viktoria Otrokovice (2. místo v Divizi D).

Nejlepší střelec 
Nejlepším střelcem ročníku se stal prostějovský útočník Karel Kroupa s 25 vstřelenými brankami.

Kluby, stadiony a umístění 
''Poznámka: Tabulka uvádí kluby v abecedním pořadí.
Legenda:

Konečná tabulka 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (N) = nováček (minulou sezónu hrál nižší soutěž a postoupil)

Výsledky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Stránky MSFL, msfl.cz
 Rozlosování MSFL v ročníku 2015/16, is.fotbal.cz
 Fotbalisté Vítkovic se vracejí na druholigovou scénu

Moravskoslezská fotbalová liga
Fotbal v Česku v roce 2015
Fotbal v Česku v roce 2016